Золотой век Симеона () — период расцвета болгарской культуры, пик которой приходится на годы правления царя Симеона. Термин введен в XIX веке Спиридоном Палаузовым.

История 

Начало Золотого века относится ко второй половине IX века. В 917 году болгарский царь Симеон нанес ощутимое поражение Византии в битве при Ахелое и обеспечил Болгарии гегемонию над всем Балканским полуостровом. Появилась самостоятельная Болгарская православная церковь. Столицей государства стал город Преслав, а центром культурной жизни — Преславский монастырь.

В тот период строились церкви (св. Иоанна Крестителя в Несебыре), формировалась переводная литература на славянском (болгарском) языке: «Златоструй», «Шестоднев Иоанна, экзарха Болгарского», «Учительное евангелие» (в том числе «Азбучная молитва»), а также первый славяноязычный философский текст, известный как «Изборник Святослава». Также были переведены с греческого на славянский Библия, четьи-минеи, молитвы византийского обряда и теологические трактаты («Лествица»).

В тот период был сформирован церковнославянский язык и кириллица. Благодаря культу святого Бориса (отца Симеона и крестителя Болгарии) это тюркское имя (:kk:Барыс) распространяется среди славян. Выдающимися деятелями Золотого века были представители Преславской книжной школы: Климент Охридский, Наум Охридский, Константин Преславский и Черноризец Храбр. Памятниками архитектуры того периода являются Монастырь Святого Наума и Рильский монастырь. Золотой век Симеона оказал значительное влияние на формирование древнерусской культуры и на упрочнение позиций православия на славянских землях.

См. также 

 Древнеболгарская литература

Примечания

Литература 
 Божилов И. Цар Симеон Велики (893—927): Златният век на Средновековна България. — София: Издателство на отечествения фронт, 1983. — 224 с.
 Литаврин Г. Г. «Золотой век» болгарской культуры // Краткая история Болгарии. — М.: Наука, 1987. — С. 78-81.
 Лощакова О. В. Золотой век болгарского царя Симеона. — Ярославль, 1996. — 44 с.

Ссылки 
 Прот. Иоанн Экономцев. «Золотой век» Симеона и древнерусская культура ,   (1986)
 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» ЦАРЯ СИМЕОНА В ИСТОРИИ БОЛГАРИИ 

Золотой век Симеона